Брусница може означавати:

 Брусница (), бобичасто (јагодичасто) воће
 Брусница (биљна врста)

или

 Брусница (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац у Моравичком округу, Република Србија
 Брусница (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Брусница (Челић), насеље у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ
 Брусница (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Брусница (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација БиХ, БиХ
 Брусница Велика, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Брусница Мала, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ